Серге́й Константи́нович Саби́нин (19 ноября 1966, Москва) — советский и российский музыкант, музыкальный продюсер и композитор. 

Известен работой со многими российскими музыкальными коллективами. В качестве гитариста принял участие в записи альбомов групп Центр, Монгол Шуудан, Ва-Банкъ, Soft Animals. Участвовал в гастрольных турах в качестве гитариста и руководителя группы  Джоанны Стингрей. Автор музыки для рекламы и кино. Основатель международного музыкального проекта Системы (Systemy).

Биография 

Первый музыкальный коллектив основал еще в школе. По собственному признанию, группа была вполне профессиональной и работала на танцевальных вечерах.

С конца 1980-х — гитарист группы Центр.

Летом 1992 года присоединился к группе Монгол Шуудан. В том же году группа записала свой лучший альбом «Собачья чушь», а Сабинин — в качестве приглашенного гитариста — принял участие в записи акустического альбома группы Ва-банкъ «На кухне».

В 1994 году перешёл в группу Soft Animals. 

В 1997 году основал собственный проект «Systemы» (в настоящее время — Systemy, ранее — Системы). Первый альбом «Systemы» — «Спутники-шпионы» — был издан на студии ОРТ-Рекордс.

В начале 2000-х работал в качестве композитора в кино и рекламе.

В 2017 году реанимировал проект «Системы», пригласив для записи альбома «Сердце Северного сияния» 12 музыкантов из 4 стран.

Лидер группы Браво  Евгений Хавтан назвал альбом «Сердце Северного сияния» «лучшим, что он услышал в этом году от отечественного производителя».

В октябре 2018 года в рамках проекта Systemy вышел альбом Sweet Vertigo.

Дискография

Альбомы проекта Systemy

1997 — Спутники-шпионы
2017 — Сердце Северного Сияния
2018 — Sweet Vertigo

Записи с другими музыкантами 
 Группа Центр — Дитятя (1988)
 Группа Центр — От звонка до звонка (1989)
 Группа Центр — Сделано в Париже (1989)
 Группа Монгол Шуудан — Собачья чушь (1992)
 Группа Ва-Банкъ — На кухне (1992)
 Группа Soft Animals — Conquest of the Arctic (1995)
 Группа Центр — Брюлик (1995)
 Солдат Семёнов — План спасения Константинополя ( 1996) 
 Солдат Семёнов — Ни Шагу Назад! (1997) 
 Солдат Семёнов — Силовые Поля Тишины (1998)  
 Солдат Семёнов — Параллельные действия (2000)

Примечания 

Центр (группа)
Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР
Музыканты-электронщики России
Музыканты в жанре электронной музыки
Музыкальные продюсеры России